Gi eller GI har flere betydninger:

 Gi (dragt) – en dragt, som bruges i japansk kampsport
 G.I. (soldat)
 Glykæmisk indeks

Se også
 GI Joe (legetøjsfigur)
 Gie – en slags talje